Le patronyme français La Motte, Lamotte, Lamothe ou Lamote (parfois Lamot ou Lamoot dans le nord) renvoie à une origine toponymique : la motte : tertre ou butte féodale.

Patronymie 

 Antoine Houdar de La Motte (1672-1731), écrivain et dramaturge français ;
 Charles Antoine Houdar de La Motte (1773-1806), colonel mort à la bataille d'Iéna ;
 Friedrich de La Motte-Fouqué (1777-1843), écrivain allemand ;
 Gilbert Ruet de La Motte (1754-1792), homme politique français ;
 Guillaume de La Motte (†1437), prieur de Grande Chartreuse et ministre général de l'ordre des Chartreux ;
 Guillaume Mauquest de La Motte (1655-1737), chirurgien français ;
 Jeanne-Marie Bouvier de la Motte-Guyon (1648-1717), mystique française ;
 Jeanne de la Motte-Valois (1756-1791), protagoniste de l'Affaire du collier ;
 Heinrich August de la Motte-Fouqué ( – ), général prussien ;
 Nicolas de La Motte (1755-1831), aventurier de français du  ;
 Pierre Lambert de La Motte (1624-1679), religieux français, cofondateur des Missions étrangères de Paris ;
 Toussaint-Guillaume Picquet de la Motte, dit La Motte Picquet, marin français, né en 1720, qui se distingua lors de la Guerre d'indépendance des États-Unis.
  :
 Élie Janvier de La Motte (°1798 - †1869), magistrat français.
 Eugène Janvier (1800-1852), homme politique français du .
 Eugène Janvier de La Motte (1823-1884), préfet français.
 Louis Eugène Janvier de La Motte (1849-1894), homme politique français du 
 Famille Gourlez de la Motte
 Famille Joubert de la Motte, famille de la bourgeoisie française subsistante
 Famille Duchesne de Lamotte, famille de la noblesse française subsistante

Toponymie 

France
 La Motte, commune française des Côtes-d'Armor
 La Motte, commune française du Var
 La Motte, lieu-dit de la commune de Saint-Priest-des-Champs, département du Puy-de-Dôme
 La Motte, lieu-dit de la commune de Vesoul, département de la Haute-Saône
 La Motte, ancienne commune française du Calvados
 La Motte, ancienne commune française de la Savoie
 L'allée La Motte est une rue de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) rappelant le nom d'un lieu-dit figurant sur d'anciennes cartes de la région.
Suisse
 La Motte, localité dans la commune suisse de Clos-du-Doubs, Canton du Jura.
Jersey
 La Motte est un îlot situé dans la paroisse de Saint-Clément sur l'île de Jersey
Québec, au Canada
 La Motte, municipalité canadienne du Québec
 Lac La Motte, situé dans la MRC Abitibi, dans la région administrative Abitibi-Témismingue
 Canton Lamotte, situé dans la MRC Abitibi, dans la région administrative Abitibi-Témismingue
 Baie La Motte, situé dans le lac Malartic, situé au sud de la municipalité de La Motte, dans la MRC Abitibi, dans la région administrative Abitibi-Témismingue
États-Unis
 La Motte, une ville du comté de Jackson, en Iowa.

Voir aussi 
Communes
 La Motte-Chalancon, commune française de la Drôme
 La Motte-d'Aigues, commune française de Vaucluse
 La Motte-d'Aveillans, commune française de l’Isère
 La Motte-de-Galaure, commune française de la Drôme
 La Motte-du-Caire, commune française des Alpes-de-Haute-Provence
 La Motte-en-Bauges, commune française de la Savoie
 La Motte-en-Champsaur, commune française des Hautes-Alpes
 La Motte-Fanjas, commune française de la Drôme
 La Motte-Feuilly, commune française de l’Indre
 La Motte-Fouquet, commune française de l’Orne
 La Motte-Saint-Jean, commune française de Saône-et-Loire
 La Motte-Saint-Martin, commune française de l’Isère
 La Motte-Servolex, commune française de la Savoie
 La Motte-Ternant, commune française de la Côte-d'Or
 La Motte-Tilly, commune française de l’Aube
Station de métro
 La Motte-Picquet - Grenelle, station de métro de Paris

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France